Südkontinent bezeichnet:
 den Kontinent Antarktika
 den südlichen Großkontinent Gondwana
 den in der Antike postulierten, hypothetischen Kontinent Terra Australis